Pato (canard en espagnol ou en portugais) peut désigner :

Personnalités 
 Alexandre Pato (né en 1989), un joueur de football brésilien.

Toponymes 
 Pato, une localité du Népal ;
 Pato, une localité de la paroisse civile d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas au Venezuela.

Autres 
 le Pato, un sport collectif équestre originaire d'Argentine ;
 O pato ("le canard", the duck) est un thème de jazz popularisé par João Gilberto, paru en 1960 dans le 78tr O pato/Trevo de quatro folhas.
Homonymie de toponyme